Piękna Góra ist der Name folgender Orte in Polen:
´
 Piękna Góra (Giżycko), Ort der Gmina Giżycko, Powiat Gyżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Schönberg, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Piękna Góra (Olsztyn), siehe auch: Pieczewo, Ort im Stadtteil Mazurskie der kreisfreien Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Stolzenberg, Gut in der Stadt Allenstein, Ostpreußen